Bachelor of Built Environment
 BBE, een Frans/Italiaanse dance-act
 Bijzondere Bijstands Eenheid, vier voormalige Nederlandse anti-terreureenheden
 Burgerbelangen Enschede, een lokale politieke partij in Enschede